Низок — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Низок — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Низок — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Низок — село в Михайловском районе Рязанской области.